Monastier di Treviso – comune italiano della provincia di Treviso
 Banca di Credito Cooperativo di Monastier e del Sile – banca di Credito cooperativo, parte della Federazione Veneta BCC
 Le Monastier-Pin-Moriès – comune francese soppresso e frazione del dipartimento della Lozère nella regione dell'Occitania
 Le Monastier-sur-Gazeille – comune francese situato nel dipartimento dell'Alta Loira della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Cantone di Le Monastier-sur-Gazeille – ex divisione amministrativa dell'Arrondissement di Le Puy-en-Velay